Michel Riesen, né le  à Oberbalm, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace.

Carrière en club 
Michel Riesen débute en LNA en 1994, avec le HC Bienne. Il passe les deux saisons suivantes en LNB, à la suite de la relégation de son club. En 1997, il est repêché en  au total par les Oilers d'Edmonton de la Ligue nationale de hockey, et signe un contrat en faveur du HC Davos. Après un an passé dans les Grisons, il part tenter sa chance en Amérique du Nord, tout d'abord à Hamilton, dans la LAH.

Il connaît deux bonnes saisons en LAH, ce qui lui permet de jouer 12 matchs par les Oilers au cours de la saison 2000-2001. Échangé aux Blues de Saint-Louis en compagnie de Doug Weight contre Marty Reasoner, Jochen Hecht et Jan Horacek, il est renvoyé dans les ligues mineures par sa nouvelle équipe. Il revient ensuite en Suisse, à Davos, au cours de cette même saison. Il remporte avec le club grison quatre titres de champion de Suisse, et finit deux fois meilleur pointeur de la ligue.

Carrière internationale 
Il représente la Suisse au cours des Championnats d'Europe junior de 1994, 1995 et 1997, des championnats du monde junior de 1996, 1997, 1998 et 1999 ainsi que lors des championnats du monde de 1998, 2000 et 2001.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

|1994-1995||HC Bienne||LNA||12||0||2||2||0|| 5|| 2|| 0|| 2|| 0
|-
|1995-1996||HC Bienne||LNB||34||6||9||15||2||3||1||0||1||0
|-
|1996-1997||HC Bienne||LNB||38||16||16||32||49||-||-||-||-||-
|-
|1997-1998||HC Davos||LNA||32||16||9||25||8||18||5||5||10||4
|-
|1998-1999||Bulldogs de Hamilton||LAH||60||6||17||23||6||3||0||0||0||0 
|-
|1999-2000||Bulldogs de Hamilton||LAH||73||29||31||60||20||10||3||5||8||4
|-
|2000-2001||Bulldogs de Hamilton||LAH||69||26||28||54||14||-||-||-||-||-
|-
|2000-2001||Oilers d'Edmonton||LNH||12||0||1||1||4||-||-||-||-||-
|-
|2001-2002||HC Davos||LNA||35||12||12||24||28||16||7||8||15||52
|-
|2002-2003||HC Davos||LNA||44||17||17||34||30||17||3||6||9||8
|-
|2003-2004||HC Davos||LNA||47||16||13||29||14||6||1||2||3||4
|-
|2004-2005||HC Davos||LNA||44||19||15||34||8||15||3||3||6||6
|-
|2005-2006||HC Davos||LNA||39||17||12||29||18||15||9||3||12||8
|-
|2006-2007||HC Davos||LNA||44||37||14||51||70||15||5||4||9||37
|-
|2007-2008||HC Davos||LNA||39||13||17||30||18||11||6||3||9||8
|-
|2008-2009||HC Davos||LNA||50||24||17||41||32||21||9||3||12||4
|-
|2009-2010||Rapperswil-Jona Lakers||LNA||40||11||18||29||12||-||-||-||-||-
|-
|2010-2011||Rapperswil-Jona Lakers||LNA||46||9||10||19||16||10||4||0||4||4
|-
|2011-2012||Rapperswil-Jona Lakers||LNA||35||7||11||18||4||-||-||-||-||-
|-
|2012-2013||Rapperswil-Jona Lakers||LNA||47||13||10||23||30||12||1||2||3||4 
|-
|2013-2014||HC Bâle||LNB||33||7||9||16||8||5||2||1||3||0

|555||210||176||386||288||160||55||39||94||139

|202||61||76||137||40||13||3||5||8||4

|105||32||31||63||59||8||3||1||4||0

|1994|| Suisse -18 ans||CE -18 ans||5||1||0||1||0||
|-
|1995|| Suisse -18 ans||CE -18 ans||5||3||1||4||2||
|-
|1996|| Suisse -20 ans||CM -20 ans||6||1||0||1||0||
|-
|1997|| Suisse -18 ans||CE -18 ans||6||6||1||7||2||
|-
|1997|| Suisse -20 ans||CM -20 ans||6||4||1||5||8||
|-
|1998|| Suisse -20 ans||CM -20 ans||7||4||1||5||0||
|-
|1998||||CM||2||0||1||1||0||
|-
|1999|| Suisse -20 ans||CM -20 ans||6||0||4||4||4||
|-
|2000|| Suisse||CM||1||1||0||1||2||
|-
|2001|| Suisse||CM||6||3||1||4||0||
|-
|2003||HC Davos||Coupe Spengler||4||1||1||2||0||
|-
|2004||HC Davos||Coupe Spengler||4||3||2||5||2||

Honneurs et distinctions personnelles 
 Meilleur attaquant Championnat d'Europe junior 1997 avec la Suisse
 Meilleur buteur Championnat d'Europe junior 1997 avec la Suisse
 Membre de l'équipe d'étoiles Championnat d'Europe junior 1997 avec la Suisse
 Rookie LNA de l'année 1997 avec le HC Davos

Palmarès 
 Médaille de bronze Championnat d'Europe junior 1997 avec la Suisse
 Champion de Suisse en 2002, 2005, 2007 et 2009 avec le HC Davos
 Vainqueur de la Coupe Spengler 2001, 2004 et 2006 avec le HC Davos

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en avril 1979
Joueur international suisse de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Oilers d'Edmonton
Joueur du HC Bienne
Joueur du HC Davos
Joueur des Bulldogs de Hamilton
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur des Rapperswil-Jona Lakers
Joueur du HC Bâle
Sportif bernois
Attaquant de hockey sur glace